Otan peut faire référence à :
 l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) ;
 OTAN, une série de satellites de communication dédiée à cette organisation ;
 Nour-Otan, anciennement Otan, le nom du parti dominant au Kazakhstan qui signifie « le rayon de soleil de la patrie ».